Neuried è il nome di alcuni comuni della Germania:
 Neuried – un comune del Baden-Württemberg nel circondario Ortenaukreis
 Neuried – un comune della Baviera nel circondario di Monaco di Baviera